GLC est un sigle qui peut désigner :
 Grande Loge du Congo, une obédience maçonnique congolaise ;
 , le psuedonyme de Leonard Harris, un rappeur américain ;
 , des codes que les organismes fédéraux devraient utiliser pour désigner des emplacements géographiques n'importe où aux États-Unis ou à l'étranger dans les programmes informatiques.
 Le Mercedes-Benz Classe GLC, un SUV produit depuis 2015.